

Nom propres 
 Macaria (1949- ), actrice mexicaine.

Mythologie 
 Dans la mythologie grecque, ce nom peut désigner :
 Macaria fille d'Hadès, déesse de la mort « heureuse »,
 Macaria fille d'Héraclès.

Zoologie 
 Macaria est un genre de papillon.